Osoby o tym nazwisku:
 Jouko Norén – fiński lekkoatleta
 Lars Norén – szwedzki dramaturg, nowelista i poeta
 Svea Norén – szwedzka łyżwiarka figurowa